Пивденный район (; в букв. переводе — «Южный») — административный район города Каменское на востоке правого берега реки Днепр.

История 

В октябре 1945 года города Указом Президиума Верховного Совета УССР город Днепродзержинск был разделён на 3 района — Сталинский, Днепровский и Баглейский. Баглейским район был назван в честь рабочего-железнодорожника, одного из первых советских руководителей железной дороги Гавриилы Баглея.

Азотно-туковый завод, строительство которого началось в 1934 году, стал первым химическим предприятием Баглейского района. Завод был построен в рекордно короткие сроки, после чего в Баглейском районе начали селиться работники данного предприятия.

Благодаря удобрениям которые выпускал, в том числе и азотно-туковый завод, к 1940 году, без увеличения посевных площадей, в сельском хозяйстве СССР получили небывалый урожай. В этой связи, потребовалось увеличение производства удобрений. А наряду со строительством очередных заводских цехов, возводилось и жильё для новых заводских рабочих и для самих строителей. Согласно плану 1935 года, началось строительство домов и заселение посёлка в Соцгородке.

Во время Великой Отечественной войны немцы взорвали завод. Его восстановление началось в 1944 году, сразу после освобождения города. Были большие проблемы с бытом и, в частности, с жильём. В то время в общежитиях проживало около 2600 человек, приехавших восстанавливать завод. Матрацы и подушки набивались соломой, шинели служили одеялами. Котельная не работала, но благодаря настойчивости неравнодушных людей, всё постепенно налаживалось.

В период с 1963 по 1972 год в Баглейском районе были построены Дворец культуры «Химик», каток с искусственным покрытием, подземный переход, новые корпуса 2-й горбольницы.

В 2016 году, в рамках декоммунизации на Украине, решением городского совета, Баглейский район был переименован в Пивденный.

География 
В состав района входят Соцгородок и посёлок городского типа Карнауховка.

Промышленность 

 ПАО «ДнепрАзот»
 Приднепровский химзавод
 ЧАО «ЕВРАЗ Южкокс»

Транспорт 
 На территории района расположена погрузочно-пассажирская железнодорожная станция Запорожье-Каменское (до 1924 года — Запорожье, до 2017 года — Баглей).
 По улицам Сичеславский шлях и Дорожной через территорию района проходит национальная автомобильная дорога .

См. также 
 Каменское
 Список топонимов Украины, переименованных в результате декоммунизации

Ссылки 
 Пивденный район на сайте администрации города Каменское 
 Пивденный район на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Каменское
Появились в 1945 году на Украине
Административные единицы, образованные в 1945 году